Форд GT може да се отнася за няколко модела спортни автомобили:
 Форд GT40 (1964)
 Форд GT70 (1970)
 Форд GT90 (1995)
 Форд GT (2005)
 Форд GT (2017)